York County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 York County Courthouse (Nebraska), ID-Nr. 75001103
 York County Courthouse (South Carolina), ID-Nr. 81000700